Superliha kan avse:
Superliha (damer) - den högsta serien i volleyboll för damer i Ukraina
Superliha (herrar) - den högsta serien i volleyboll för herrar i Ukraina